Хоппегартен () — община в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Меркиш-Одерланд.  Занимает площадь 31,88 км².

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Население

Примечания 

Города Бранденбурга
Города, основанные в XXI веке